Amerikai Egyesült Államok
 Harrison (Arkansas)
 Harrison ((Dél-Dakota)
 Harrison (Georgia)
 Harrison (Idaho)
 Harrison (Illinois)
 Harrison (Jackson megye, Illinois)
 Harrison (Winnebago megye, Illinois)
 Harrison (Vigo megye, Indiana)
 Harrison (Maine)
 Harrison (Michigan)
 Harrison (Minneapolis)
 Harrison (Montana)
 Harrison (Nebraska)
 Harrison (New Jersey)
 Harrison (New York)
 Harrison (Ohio)
 Harrison (Tennessee) 
 Harrison, Wisconsin
 Harrison (falu, Wisconsin)
 Harrison (város, Calumet megye, Wisconsin)
 Harrison (kísértetváros, Calumet megye, Wisconsin)
 Harrison (Grant megye, Wisconsin)
 Harrison (Lincoln megye, Wisconsin)
 Harrison (község, Lincoln megye, Wisconsin)
 Harrison (Marathon megye, Wisconsin)
 Harrison (Waupaca megye, Wisconsin)